Первая лига СР Югославии по футболу 1995/1996 () — 4-й сезон чемпионата Югославии по футболу с момента начала распада Югославии. Он начался 9 августа 1995 года и закончился 16 мая 1996 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Осень

Весна

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1995/1996
Югославия
Югославия
1995 год в Югославии
Спорт в Югославии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996